Иосиф Лурье:
 Лурье, Иосиф Абрамович (Йосеф Лурье; 1871—1937) — еврейский общественный и сионистский деятель, публицист, редактор.
 Лурье, Иосиф Аркадьевич (Айзик Лурье; 1868—1892) — математик и журналист.
 Лурье, Иосиф Саулович (1919—2002) — российский химик и технолог кондитерского производства.